Foi a 51ª temporada da Ligue 1 da Argélia, desde a sua criação em 1962. Um total de 16 equipes disputaram o campeonato, com o  USM Alger como campeão atual. Após a morte de Albert Ebossé Bodjongo , a Federação de Futebol da Argélia suspendeu o futebol indefinidamente. A liga recomeçou à partir de 12 de setembro de 2014, com todos os jogos naquela semana precedidos de um minuto de silêncio em memória de Ebossé.

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão.

Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos três colocados serão rebaixados para à 2 divisão.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubeshttps://www.worldfootball.net/venues/alg-division-1-2014-2015/

Tabela

Resultado

Artilheiros

melhores marcadores

Campeão

Veja Também
Liga argelina Professionnelle 1
Copa da Argélia

Notas e Links 
 Campeonato Argelino de Futebol - fifa.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol da Argélia